Баазов — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Баазов, Герцель Давидович (1904—1938) — еврейско-грузинский прозаик, драматург, поэт, переводчик.
 Баазов, Давид Менахемович (1883—1947) — еврейско-грузинский общественный и религиозный деятель. Отец Г. Д. Баазова.